PSV steht für:
 Pensions-Sicherungs-Verein
 Pilzsachverständiger, Pilzberater der Deutschen Gesellschaft für Mykologie
 PlayStation Vita, eine Spielkonsole von Sony
 Platform Supply Vessel, einen Schiffstyp 
 polished stone value, einen Kennwert im Straßenbau, siehe Polierwert
 Polizeisportverein
 Postsicherstellungsverordnung
 Postsportverein 
 PSV Eindhoven, einen Fußballverein
 Psychologische Verteidigung, siehe Operative Information
 Penicillium stoloniferum Virus
 Petit St. Vincent, eine Insel im Staat St. Vincent und die Grenadinen

Abkürzung